Asir bezeichnet:

 Asir-Gebirge, Gebirgszug auf der Arabischen Halbinsel
 Provinz Asir, Provinz in Saudi-Arabien
 Region Asir, eine historische Region auf der Arabischen Halbinsel
 Imamat von Asir
 Asir (Stadt), Stadt im Iran
 Asir (Kreis), Kreis im Iran
 Asir (Dehestan), Gemeinde im Iran
 Asir (Zeitschrift), eine ehemalige Zeitschrift in Uruguay

Asir ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Asir (1947–2012), indischer Bischof

ASiR steht als Abkürzung für:
 ASiR, Absturzsicherung und Rettungsmaßnahmen (Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen)

Abkürzung